Evropsko prvenstvo v atletiki 1982 je trinajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 12. septembrom 1982 na olimpijskem stadionu v Atenah, Grčija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in sedemnajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1982
1982 v športu
Športne prireditve v Grčiji
Šport v Atenah